

Carriera
Segna la sua prima rete in Serie A con la maglia del Milano contro la Feldi Eboli partita finita per 3-1 per Milano.